Владимир Кадыков:
 Кадыков, Владимир Германович (1936—2018) — протоиерей, духовник Карельской епархии.
 Кадыков, Владимир Сергеевич (род. 1984) — российский футбольный и мини-футбольный судья.

Примечания